ИСН — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений.
 ИсН — Книга Библии Иисуса Навина. (См. также сокращения в Библии)
 ИСН — измельчитель соломы навесной
 ИСН — инженерно-сейсмометрическое наблюдение
 ИСН — информационная система надзора, информационная система по надзору, например, за учётом, контролем и физической защитой ядерных материалов
 ИСН — информационная система недвижимости